

Освіго — місто, штат Канзас
 Освіго — місто, штат Нью-Йорк
 Освіго — місто, штат Нью-Йорк
 Освіго — селище, штат Іллінойс
 Освіго — переписна місцевість, штат Південна Кароліна